Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Millennium Estoril Open 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 30. April stattfanden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Estoril